La saison 2015-2016 est la vingtième-troisième saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , le deuxième échelon, et des autres divisions inférieures.



Saison régulière 
Le HK Orange 20 est l'équipe de Slovaquie moins de 20 ans qui se prépare pour le championnat du monde junior.
Le HK 36 HANT Skalica déclare forfait en cours de saison en raison de problèmes financiers.

Classement

Séries éliminatoires 
Les séries sont disputées au meilleur des sept parties.

Tableau

Barrage de relégation

Effectif vainqueur 2015/2016 
Effectif du HK Nitra, champion 2015-2016 :
 Gardiens de but : Michal Valent, Vlastimil Lakosil 
 Défenseurs : Jameson Milam, Dušan Milo, Peter Ordzovenský, Peter König, Branislav Mezei, Justin Baker, Filip Kuzma, Peter Podhradský  
 Attaquants : Radoslav Macík, Judd Blackwater, Filip Bajtek, Matt Beca, David Laliberté, Miroslav Pupák, Henrich Ručkay, Juraj Štefanka, Tibor Kutálek, Edmund Piačka, Matej Bene, Petr Stloukal, Marek Slovák 
 Entraîneurs : Antonín Stavjaňa, Andrej Kmeč

Références 

Site officiel

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Slovaquie
Hockey sur glace
Hockey sur glace